Lambre ist der Familienname folgender Personen:

 Mercedes Lambre (* 1992), argentinische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Santiago Lambre (* 1975), mexikanischer Springreiter